Michel Aubouin (1956-), haut fonctionnaire et écrivain français ;
 Jean Aubouin, géologue, océanologue et académie français.